Менеменспор () — турецкий футбольный клуб из Менёмена, района города Измир, в настоящее время выступающий во Второй лиге, третьей по уровню в системе футбольных лиг Турции. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Менемен Ильче», вмещающем около 5 000 зрителей.

История 
Клуб начал свою деятельность в 1927 году, но официально зарегистрирован только в 1942 году. С этого времени по 1983 год «жёлто-синие» (были выбраны цвета «Фенербахче») неизменно выступали на любительском уровне, в местной измирской лиге. В 1984 году при участии местных властей были собраны средства, которые позволили клубу вступить в воссозданную Третью лигу. В дебютном сезоне в ней «Менеменспор» занял третье место в одной из 11 групп лиги, вслед за «Манисаспором» и «Акхисар Беледиеспором». Спустя два года команда выиграла свою группу и впервые в своей истории вышла во Вторую лигу (второй уровне в системе футбольных лиг того времени). Два сезона «Менеменспор» играл роль середняка лиги, но по итогам сезона 1989/1990 вылетел обратно в Третью лигу, а спустя год и вовсе вернулся на любительский уровень, на котором играл до 2008 года.

С 2008 года клуб под названием «Менемен Беледиеспор» выступал в Третьей лиги (четвёртый уровень). В сезоне 2013/14 он занял пятое место в своей группе. В полуфинале плей-офф «Менемен Беледиеспор» в серии пенальти одолел «Тузласпор», а в финале, благодаря единственному голу Бурханеттина Чакырефе на 86-й минуте, победил «Ени Диярбакырспор» и вышел во Вторую лигу.

В сезоне 2014/15 «Менемен Беледиеспор» в 1/4 финала плей-офф за выход в Первую лигу уступил по сумме двух встреч «Пендикспору», спустя два года на аналогичной стадии — «Гюмюшханеспору», а в сезоне 2017/18 — «Кечиоренгюджю». Наконец в сезоне 2018/19 «Менемен Беледиеспор» занял первое место в Красной группе Второй лиги, по дополнительным показателям опередив «Фатих Карагюмрюк», и вышел в Первую лигу.

Текущий состав 

По состоянию на 24 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба «Менеменспор» 
 Профиль клуба на soccerway.com
 Профиль клуба на сайте Турецкой футбольной федерации 

Появились в 1942 году в Турции
Футбольные клубы Измира
ФК «Менеменспор»